Байковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Байковская волость (Пружанский уезд) — в составе Гродненской губернии, Пружанский уезд
 Байковская волость (Лукояновский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Лукояновский уезд
 Байковская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии, Сердобский уезд